Чемпионат Люксембурга по футболу 2003/2004 — 90-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходившем с 9 августа 2003 года по 16 мая 2004 года приняли участие 12 клубов.

Клубы-участники

Первая стадия чемпионата

Вторая стадия чемпионата

Турнир за чемпионство

Турнир за выживание

Группа А

Группа В

Источники 
 Статистика на сайте RSSSF

2003/2004
Футбол в Европе в 2003 году
Футбол в Европе в 2004 году
2003 год в Люксембурге
Спорт в Люксембурге в 2004 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2003/2004